

События 
 Присоединение к Чехии маркграфства Бранденбург.
 Андроник IV Палеолог попытался поднять против Иоанна V мятеж, но неудачно. Он ослеплён на один глаз и вместе с сыном Иоанном заключён в башне Анеме.
 Сербедарское восстание в Кермане. Оно было подавлено после 9-месячной осады Кермана феодальным ополчением.
 Вацлав IV ещё при жизни своего отца стал маркграфом Бранденбурга.
 Лазарь Хребелянович заключил союз с Твртко I и при поддержке Лайоша Великого одержал победу над Николой Алтомановичем.
 Андрей Ольгердович и Кейстут совершили поход на Переяславскую волость.
 Тамерлан начал поход на Южный Хорезм.
 Кипро-генуэзская война 1373 - 1374 гг. началась с вторжения генуэзцев на Кипр.
 Скиргайло Ольгердович совершил поход на Динабург.
 «Война за белые одежды» в Ливонии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1373 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1373 году
 Андроник Московский
 Иоанн Суздальский
 Михаил Васильевич

См. также